Malta gründete 1928 das Malta Olympic Committee (MOC). Es wurde noch im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannt.

Teilnahmen 

Bislang nahm Malta 15 Mal an den Olympischen Sommerspielen teil. Bei den Olympischen Winterspielen war Malta erstmals 2014 dabei.

Bisher konnte noch kein Sportler aus Malta eine Medaille gewinnen.

Fahnenträger 

 1936: Godfrey Craig
 1948: Francis X. Zammit Cutajar
 1960: Christopher Dowling
 1968: Louis Grasso
 1972: Joseph Grech
 1980: Francis Chetcuti
 1984: Peter Bonello
 1988: Joanna Agius
 1992: Laurie Pace
 2000: Laurie Pace
 2004: William Chetcuti
 2008: Marcon Bezzina
 2012: William Chetcuti
 2014: Élise Pellegrin
 2016: Andrew Chetcuti
 2018: Élise Pellegrin
 2022: Jenise Spiteri

Weblinks 
 
 

Malta
Geschichte